El terremoto de Las Guacamayas de 2013 o también Terremoto de Lázaro Cárdenas de 2013 fue un sismo ocurrido a las 08:16 p.m. hora local (20:15 UTC) del 21 de abril de 2013, que alcanzó una magnitud de 5,8 (MW).

Consecuencias 
Este sismo fue percibido  en todo el Estado de Michoacán, Estado donde fue el epicentro, así como en Colima, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, partes de Guanajuato, Estado de México y Querétaro.

Daños 
Se reportaron daños menores en Lázaro Cárdenas, y en la Ciudad de México, hubo apagones de energía eléctrica debido al movimiento telúrico.

Véase también 
Anexo:Terremotos de 2013
Anexo:Terremotos en México

Referencias

Enlaces externos 

Terremotos en México
México en 2013
Las Guacamayas